Esistono tre serie televisive, due britanniche e una danese, andate in onda con lo stesso titolo per il mercato britannico e statunitense in tempi diversi. La prima serie britannica del 1964 e la serie danese del biennio 2009-2010 sono inedite in Italia.

Serie televisiva britannica (1964) 
Episodi di The Protectors (serie televisiva 1964)

Serie televisiva britannica (1972-1974) 
Episodi de Gli invincibili (prima stagione) – prima stagione dell'edizione britannica
Episodi de Gli invincibili (seconda stagione) – seconda stagione dell'edizione britannica
Episodi de Gli invincibili – edizione italiana della serie

Serie televisiva danese (2009-2010) 
Episodi di Livvagterne (prima stagione)
Episodi di Livvagterne (seconda stagione)

Voci correlate 
The Protectors